Le terme Porte de Bruxelles désigne :

 la Porte de Bruxelles, la plus ancienne des portes du mur d'enceinte de l'abbaye de Villers-la-Ville, dans la province du Brabant wallon en Belgique ;

 la Porte de Bruxelles, une porte de style néo-classique située à Louvain en Belgique ;

 la Porte de Bruxelles, une porte de style néo-classique située à Termonde en Belgique.

Voir aussi 
 Brusselsepoort, quartier de Maastricht
 Les portes de Bruxelles.

Homonymie